Transfercenter (v. lat. „transfere“, „Übertragen“ und lat. „centrum“, „Mittelpunkt“) steht für: 
Ein Zentrum für Technologietransfer,
Transfermaschine (Produktions- und Fördertechnik),
eine virtuelle oder reale Wissensbörse im Wissensmanagement,
in der Materialwirtschaft ein Ort zum Puffern von Materialströmen.